Lund se poate referi la:

Localități
Lund, un oraș din Suedia, reședință pentru
Comuna Lund
Lund (Norvegia), o comună din provincia Rogaland, Norvegia
Lund, Nærøy, un oraș din Nærøy, Nord-Trøndelag, Norvegia
Lund, East Riding of Yorkshire, Anglia
Lund, British Columbia, Canada
Lund, California, SUA
Lund, Nevada, SUA
Lund, Utah, SUA
Lund, Wisconsin, SUA

Persoane
Andreas Lund, fotbalist norvegian
Anthon H. Lund, 
Carsten Lund, 
Corb Lund, cântăreț canadian de muzică country
David Lund, pictor abstract american
Deanna Lund, actriță americană de film și televiziune
Don Lund (n. 1923), jucător de baseball american
Doug Lund, jurnalist și reporter la KELO-TV în Sioux Falls, South Dakota
Erik Lund (fotbalist), fotbalist suedez
Erik Lund (rugbist) (n. 1979), rugbist norvegian
Hans Lund, jucător de poker american
Ilsa Lund, personajul interpretat de Ingrid Bergman în Casablanca
John Lund (actor) (1913-1992) actor american
John Lund (pilot auto) pilot auto britanic  
Lund (trib), un trib din Pakistan
Magnus Lund (n 1983), rugbist englez
Matthew Lund (n 1990), fotbalist nord-irlandez
Michael Lund, jurnalist
Morten Lund (investitor), investitor
 Morten Lund (muzician), baterist danez de jazz
Morten Lund (politician), politician norvegian
Peter Wilhelm Lund (1801 – 1880) paleontolog, zoolog și arheolog danez
Regina Lund (born 1967), actriță suedeză
Thomas Lund (dancer), Royal Danish Ballet
Tiny Lund, pilot NASCAR